Cyrillic Supplement è un blocco Unicode. È costituito dai 48 caratteri compresi nell'intervallo U+0500-U+052F.

È stato introdotto nella versione 3.2 di Unicode. È basato su ISO 10754 e comprende i simboli dell'alfabeto cirillico per le lingue komi, chanty, ciukcia, mordvine, curda, aleutina, abcasa, ciuvascia e orok.

Tabella

Tabella compatta di caratteri

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Cyrillic
 Alfabeto cirillico

Unicode